Are You Listening? est un film américain réalisé par Harry Beaumont en 1932.
 Are You Listening? est un court métrage américain réalisé par Keith J. Atkinson en 1971.
 Are You Listening? est un album de Dolores O'Riordan sorti en 2007.